Aisa (godin), een figuur uit de Griekse mythologie
Aisa (Huesca), een plaats in Spanje